

Флаг муниципального образования Алапаевское 
Флаг муниципального образования Алапа́евское является официальным символом городского округа «муниципальное образование Алапаевское» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 августа 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5563.

Флаг муниципального образования Алапаевское составлен в соответствии с требованиями федерального законодательства, правилами и традициями геральдики и отражает единство территории, населения, исторической преемственности, достоинства, административного значения муниципального образования Алапаевское, а также прав органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское.

Описание 
«Полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, составленное двумя горизонтальными полосами: зелёной, занимающей 4/5 от высоты полотнища, и красной, занимающей 1/5 от высоты полотнища. На зелёной полосе, по центру, помещены фигуры герба (расщеплённый снизу на двое сноп, продетый через горизонтально положенное веретено), выполненные белым, жёлтым и красными цветами. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую сторону».

Обоснование символики 
Соединение двух снопов в один — знак образования муниципального образования Алапаевское из двух территорий. Сочетание его с веретеном — указание его на плодородие земли, неустанными трудами достигаемое.

Зелёный цвет полотнища указывает на изобилие природы.

Красная полоса говорит об исторических событиях прошлого.

Флаг Алапаевского муниципального образования 

До 1 января 2009 года городские округа Муниципальное образование Алапаевское и Махнёвское муниципальное образование были единым городским округом Алапаевское муниципальное образование.

Флаг Алапаевского муниципального образования (до муниципальной реформы — «муниципальное образование Алапаевский район») был утверждён 11 октября 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1095.

Описание флага 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное двумя горизонтальными полосами: зелёной, занимающей 4/5 от высоты полотнища, и красной, занимающей 1/5 от высоты полотнища. На зелёной полосе помещены фигуры городского герба (расщеплённый снизу натрое сноп, продетый через горизонтально положенное веретено), выполненные белым, жёлтым и красным цветами и имеющие высоту в 1/2 от ширины полотнища. Центр указанной композиции находится на расстоянии в 1/4 длины полотнища от древка, а её верхний край — на расстоянии 1/8 ширины полотнища от его верхнего края.

Обратная сторона аналогична лицевой».

Примечания 

Флаги с изображением снопа